NAO, acrònim anglès d'Oscil·lació de l'Atlàntic Nord, fenomen climàtic del nord de l'oceà Atlàntic de fluctuacions en la
 NAO (grup de música), grup gallec de música rock procedents de A Estrada, Pontevedra 
 Nao, robot humanoide programable i de mitjana alçada